Gildemeister är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Johann Gildemeister
 Otto Gildemeister

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken